Augustin steht für:
 Augustin, männlicher Vorname sowie Familienname; siehe dort für Etymologie, Varianten, Namensträger
 Augustin (Straßenzeitung), Wiener Straßenzeitung
 Gymnasium St. Augustin, eine Schule in Grimma
 Missionshaus St. Augustin der Steyler Missionare
 St-Augustin (Paris), eine Kirche in Paris

Augustin ist der Name folgender Orte:
 Augustin (Brașov), Gemeinde in Rumänien
 Sankt Augustin, Stadt im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Augustiner
 Augustinus
 Der liebe Augustin